Кута:
 Кута — місто в Індонезії.
 Кута — річка в РФ, ліва притока річки Лени.
 Кута — річка в РФ, ліва притока Ковокти.
 Кута (Куту) — стародавнє місто в південній частині Месопотамії , сучасний Телль-Ібрахім